Valjoekevitsj 

 Gennadi Valjoekevitsj (1958), Sovjet hink-stap-springer, vader van Dmitrij
 Dmitrij Vaľukevič (1981), Slowaakse hink-stap-springer, geboren in Wit-Rusland